Саа́мские языки́ — группа родственных языков, на которых говорят саамы (устаревшее название — лопари́) на севере Скандинавского полуострова, в Финляндии и на Кольском полуострове в России.

Входят в финно-волжскую группу финно-угорской ветви уральской языковой семьи. В составе финно-волжской группы саамские языки образуют одну из подгрупп, в большей степени родственную прибалтийско-финской подгруппе (в которую входят в том числе финский, карельский и эстонский языки) и в меньшей степени — марийской и мордовской подгруппам.

Общее число носителей — около 25 тысяч человек при оценке саамского населения в пределах 80 тысяч.

Общее распространение 
Саамские языки распространены в северной части Норвегии, на севере Швеции и Финляндии, а также на Кольском полуострове в России. Несколько носителей саамских языков проживает на Украине (3 носителя при общем числе саамов 136 человек на 2001 год) и в других странах.

Внутренняя классификация 

Саамские языки образуют диалектный континуум. В русской традиции обычно говорят о едином саамском языке («лопарском языке») и его многочисленных диалектах, однако этот вопрос остаётся дискуссионным до настоящего времени. Имеют место различные подходы к саамским языкам — как к единому языку, имеющему четыре основных диалекта, или как к четырём различным саамским языкам. Как следствие этой проблемы рассматривается и проблема того, как подходить к саамской культуре — как к единой культуре, имеющей региональные особенности, или как к четырём различным культурам. Саамские языки (диалекты), несмотря на существующее между ними грамматическое и лексическое сходство, достаточно отличаются друг от друга, из-за чего представители различных саамских языков (диалектов) нередко не понимают друг друга.

Саамские языки делятся на две основные группы: западную (языки на территории Норвегии, Швеции и части Финляндии) и восточную (часть языков Финляндии и языки на территории России).

 Западносаамская группа
 южносаамский язык — Норвегия и Швеция. Около 600 носителей.
 уме-саамский язык (ууме) — Швеция. От 10 до 20 носителей.
 луле-саамский язык (лууле) — Норвегия и Швеция. Около 2000 носителей.
 пите-саамский язык (пите) — Швеция. Около 20 носителей.
 северносаамский язык (северосаамский, северный саамский) — Норвегия, Швеция и Финляндия. Около 20,7 тысяч носителей (наибольшее число носителей среди саамских языков).
 Восточносаамская группа
 бабинский саамский язык (аккала) † — Россия. Последний носитель языка, Мария Сергина, умерла в декабре 2003 года.
 кеми-саамский язык † — язык саамов, который был распространён в центральной финской Лапландии.
 инари-саамский язык — Финляндия. Около 300 носителей.
 йоканьгско-саамский язык (терско-саамский) — Россия. От 2 до 10 носителей.
 кильдинский саамский язык — Россия. Численность носителей языка, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, — 353 человека (суммарно для всех саамских языков). По другим данным, число носителей составляет около 500 человек. Активных же носителей языка (то есть тех, которые регулярно используют язык в повседневной жизни) — ещё меньше, около ста человек.
 колтта-саамский язык (сколт, скольт) — около 420 носителей, в том числе около 400 — в Финляндии, около 20 — в России (нотозерский диалект).

Происхождение саамов и их языков вызывает многочисленные споры; предполагается, что предки современных саамов в глубокой древности перешли с языка неизвестной генетической принадлежности (оставив в саамских языках «досаамский субстрат» неуральского происхождения) на язык, близкий праприбалтийско-финскому, а затем испытывали сильное влияние соседних языков — как финно-угорских, так и других.

Статус 

Саамский язык (один или несколько из саамских языков) является официальным в некоторых муниципалитетах (коммунах, общинах) Норвегии, Финляндии и Швеции.

Согласно § 17 действующей Конституции Финляндии, саамское население этой страны имеет право на сохранение и развитие своего языка и своей культуры. В этом же параграфе Конституции закреплено право саамов пользоваться своим языком в органах власти. В северной части Финляндии имеется особое территориальное образование, Саамский регион Финляндии, на территории которого саамы, согласно § 121 Конституции Финляндии, имеют культурную и языковую автономию.

Проблемы сохранения саамских языков 
Во всех четырёх странах проживания саамов государственные органы заявляют о своей озабоченности проблемами сохранения саамских языков. Саамские языки в той или иной степени в настоящее время преподают в детских садах и школах.

В Норвегии, Финляндии и Швеции саамские языки преподают в некоторых высших учебных заведениях. Планируется, что первым таким вузом в России станет Мурманский государственный гуманитарный университет: в 2012—2013 учебном году в нём начнётся преподавание саамского языка и саамской культуры в рамках магистерской программы «Лингвистика».

Письменность 

Миссионерская письменность для зарубежных саамов на основе латиницы была создана в XVII веке в Швеции для уме-саамского; это был старый шведско-саамский литературный язык. В первой половине XVIII века появилась письменность для норвежских саамов, а в начале XIX века — для финских. В 1978 году была создана комиссия, которая выработала для северных зарубежных саамских языков единую орфографию. Ведётся обучение языку в начальных школах.

В Российской империи для кольских саамов в 1880—1890-е годы издавались книги на кириллической основе.

В 1933 году для кольских саамов был утверждён новый алфавит на основе латиницы, разрабатывавшийся с 1926 года. В 1937 году он был заменён на кириллический, был опубликован новый букварь, но в том же году преподавание на саамском языке в школах прекратилось.

Новый вариант кириллической письменности для кольских саамов был введён в букваре А. А. Антоновой в 1982 году; также были изданы другие детские книги. В 1985 году был издан объёмный саамско-русский словарь кильдинского саамского языка (диалекта) под редакцией Р. Д. Куруч.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Фонетика и фонология саамских языков отличается большой сложностью: имеются долгие и краткие гласные и согласные (геминация), дифтонги и трифтонги; система чередований гласных и согласных (в которых различается несколько ступеней количества и качества звуков) играет морфологическую роль; ударение падает на первый слог, второстепенное — на последующие нечётные слоги (но не на последний); довольно многочисленны ограничения на употребление фонем.

В отличие от основной массы финно-угорских языков, агглютинация в значительно большей степени сочетается с сильно развитой флексией основы (или внутренней флексией), то есть выражением грамматических значений путём регулярных чередований гласных и согласных звуков основы слова в парадигматическом ряду.

Морфология

Имя 
К грамматическим особенностям относится наличие в большинстве языков двойственного числа. Род отсутствует. В синтаксисе, в отличие от прибалтийско-финских языков, отсутствует согласование прилагательных-определений с существительными в числе и падеже.

В саамских языках обычно имеется 8 падежей: именительный (номинатив), родительный (генитив), винительный (аккузатив), изобразительный (эссив), местный (инессив-элатив), дательно-направительный (датив-иллатив), лишительный (абессив), совместный (комитатив). Падежные значения выражаются не только падежами, но и послелогами и предлогами. Помимо основного имеется лично-притяжательное склонение.

Глагол 
Глагол имеет четыре времени и четыре наклонения, утвердительное и отрицательное спряжения. Неличные глагольные формы представлены инфинитивом, причастиями, деепричастиями и отглагольными существительными.

Синтаксис 
Для синтаксиса характерна бессоюзная связь, при которой временная, причинная, условная, следственная и т. п. зависимость между предложениями выражается путём последовательного перечисления простых предложений. Порядок слов относительно свободный. Определения предшествуют определяемому слову, характерно соположение (употребление двух существительных в номинативе, что соответствует определительной конструкции).

Лексика 
В лексике отмечаются заимствования из прибалтийско-финских, русского, самодийских и германских языков. Часть лексики саамских языков не имеет аналогов в других финно-угорских языках (дофинноугорский субстрат).

Известные носители саамского языка 
 Мари Бойне — норвежская саамская певица, исполнительница и автор песен на саамском языке.
  — норвежский политик и певец, представитель Норвегии на «Евровидении-2019» в составе группы KEiiNO; первый исполнитель песни на саамском языке в истории Евровидения.

См. также 
 Саамские языки в Финляндии

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Керт Г. М. Саамский язык. — Л., 1971
 
 Хайду П. Уральские языки и народы. — М., 1985
 Хелимский Е. А. Саамский язык. // Красная книга языков народов России. Энциклопедический словарь-справочник. — М., 1994
 Языки и культура кольских саами / Глав. ред. И. Б. Циркунов // Наука и бизнес на Мурмане: журнал. — № 2 (69), 2010. — Мурманск: Мурманское областное книжное издательство.
 на других языках
 Bergsland K., Hasselbrink G., Sámien lukkeme-gärjá, Oslo, 1957
 Itkonen T. I., Koltanja kuolanlapin sanakirja. Wörterbuch des Kolta- und Kolalappischen, Helsinki, 1958.
 Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Онлайн-версия
 Nielsen K., Læerebok i Lappisk, Bd 1—3, Oslo, 1926—1929
 Nielsen K., Nesheim A., Lappisk ordbok, Bd 1—5, Oslo, 1932—1962
 Svonni M. Sámi languages in the Nordic countries and Russia. I: Multilingual Europe: Facts and Policies. Mouton de Gruyter, 2008. — ISBN 978-3-11-020512-1. s. 233—249. Universitetet i Tromsø
 Wiklund K., Entwurf einer urlappischen Lautlehre, Helsinki, 1896

Ссылки 
 
 Саамские языки — статья из Большая российская энциклопедия
 Леонтьева Т. П. Лингвистические исследования саамского языка в книжной коллекции МГОУНБ / Доклад на межрегиональной научно-практической и литературно-художественной конференции VIII Масловские чтения (Мурманск, 17 декабря 2009 г.) // Портал Финно-Угорские Библиотеки России.
 Саамские шрифты, ссылки
 Репортаж мурманского телевидения о преподавании саамского языка в одной из мурманских школ (формат ASF, 4 мб)

 
Финно-волжские языки
Языки Европы
Языки Норвегии
Языки России
Языки Финляндии
Языки Швеции